Исперих () — община в Болгарии. Входит в состав Разградской области. Население составляет 35 143 человека (на 21.07.05 г.).

Административный центр общины в городе Исперих. Кмет общины Исперих — Адил Ахмед Решидов (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов 2007 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Белинци
 Бырдоква
 Вазово
 Голям-Поровец
 Делчево
 Драгомыж
 Духовец
 Исперих
 Йонково
 Китанчево
 Конево
 Кыпиновци
 Лудогорци
 Лывино
 Малко-Йонково
 Малык-Поровец
 Печеница
 Подайва
 Райнино
 Свештари
 Средоселци
 Старо-Селиште
 Тодорово
 Яким-Груево

Достопримечательности 
 Фракийская гробница близ села Свештари, объект «Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Общины Разградской области